Mekarmukti (Cilawu), een plaats in Indonesië
Mekarmukti (Buahdua), een plaats in Indonesië
Mekarmukti (Mekarmukti), een plaats in Indonesië
Mekarmukti (Cihampelas), een plaats in Indonesië
Mekarmukti (Cibalong), een plaats in Indonesië
Mekarmukti (Sidangagung), een plaats in Indonesië
Mekarmukti (Talegong), een plaats in Indonesië
Mekarmukti (Cisaga), een plaats in Indonesië
Mekarmukti (Cibinong), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing